Peres, Kassa egyik városrésze
Peres, szlovákiai község a Trencséni kerületben, a Báni járásban
Peres, Farnad része
Peres, Nagylapás része
Peres (szlovákul Vinckov Pereš), Málas része
Peres major, Lapásgyarmat része
Peres major, Pozba egykori déli részén
Peres puszta, Derzsenye része
Peres Főd másképp Milín, Sók része
Pereshel, Gímeskosztolány része
Búcsperes-puszta, Búcs része
Újpörös (szlovákul Pereš), Cabajcsápor része